FOEN steht für:
 [Swiss] Federal Office for the Environment, engl. für das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU)
 Forcierter Opioidentzug in Narkose, eine Drogentherapie

Abkürzung